Lagnö kan syfta på
etymologi: Lagnö avsåg förr i tiden en angöringsplats för större fartyg.

 Studio Lagnö – ett produktionsbolag

Stockholms län
Norra Lagnö – en tätort i Värmdö kommun belägen på halvön Norra Lagnö
Södra Lagnö – en ö i Stockholms skärgård mellan Ingarö och Värmdö
Västra Lagnö – en ort på Ljusterö
Östra Lagnö – en ö den nordöstom Ljusterö
 Själbottna-Östra Lagnö naturreservat – ett naturreservat 
 Lagnö – namnet på en halvö på Lidingö före 1660-talet, se Bosön
 Ådö-Lagnö naturreservat – ett naturreservat i Upplands-Bro kommun

Södermanlands län
 Lagnö, Långhalsen – en ö i sjön Långhalsen
 Lagnö, Kolsnaren – en ö/halvö i sjön Kolsnaren 
 Lagnö herrgård – en herrgård i Aspö socken, Strängnäs kommun
 Lagnö, Nyköpings kommun – en ö i Tystberga socken i Nyköpings kommun

Östergötlands län
 Nedre Lagnö – ett område i S:t Anna skärgård
 Nedre Lagnö naturreservat – ett naturreservat i S:t Anna skärgård
 Övre Lagnö – ett område i S:t Anna skärgård